Орлов — хутор в Касторенском районе Курской области России. Входит в состав Ореховского сельсовета.

География 
Хутор находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, на правом берегу реки Ведуги, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от посёлка городского типа Касторное, административного центра района. Абсолютная высота — 169 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренный, со среднегодовой температурой воздуха +5,1 °C и среднегодовым количеством осадков 547 мм.
Часовой пояс

Население

Улицы 
Уличная сеть хутора состоит из одной улицы (ул. Садовая).

Примечания 

Населённые пункты Касторенского района